Zahedi peut faire référence à :

Patronymes  
 Ardeshir Zahedi (1928-2021), diplomate et homme politique iranien.
 Fazlollah Zahedi (1897-1963), général et homme politique iranien.
 Sara Zahedi (née en 1981), mathématicienne irano-suédoise.

Homonymie de patronyme